Barbarella kan avse:

Barbarella (film) – en fransk/italiensk/amerikansk film från 1968
Barbarella (tecknad serie) – en fransk tecknad science fiction-serie skapad av Jean-Claude Forest 1962
Barbarella (diskotek) – ett diskotek i Växjö under 1970- och 1980-talen
Barbarella live – ett underhållningsprogram på Sveriges Television 1991
Barbarella Fortuneteller – en låt av Boney M